Staudachhof bezeichnet
 Staudachhof (Gemeinde Friesach), eine Ortschaft der Gemeinde Friesach, Kärnten
 Schloss Staudachhof (auch Gut Weilern), ein denkmalgeschütztes Bauwerk in der Ortschaft Staudachhof der Gemeinde Friesach, Kärnten
 Filialkirche Staudachhof, ein Kirchengebäude in der Ortschaft Staudachhof der Gemeinde Friesach, Kärnten

Siehe auch:
 Staudacherhof